Николас Эндрю Уорд (; род. 24 марта 1985, Перт, Западная Австралия, Австралия) — австралийский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Карьера 
В первом сезоне Эй-лиги Уорд был признан лучшим молодым игроком чемпионата, а также стал игроком года по мнению болельщиков «Перт Глори». После окончании сезона ник проходил просмотр в «Лестер Сити» и «Брентфорде», однако несмотря на недовольство Футбольной федерации Австралии подписал контракт с клубом Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс».

31 декабря 2007 года, в последний день трансферного окна Уорд перешёл по аренде в «Брайтон энд Хоув Альбион» до конца сезона. 17 февраля забил свой единственный гол за «Брайтон» в домашнем матче против «Ноттингем Форест».

4 декабря 2007 года Уорд расторгнул договор с «Куинз Парк Рейнджерс» по обоюдному согласию и уже в конце декабря подписал новый контракт с клубом Эй-лиги «Мельбурн Виктори» на два года. 11 января 2008 года забил первый гол в составе «Виктори» в домашнем матче против «Веллингтон Феникс».

1 сентября 2010 года перешёл в клуб «Веллингтон Феникс». 11 сентября 2010 года в матче против «Сиднея» забил свой единственный гол за «Никс», замечательным выстрелом в верхний правый угол из-за пределов штрафной. В следующем сезоне клуб расторг с ним контракт, однако уже через некоторое время он заключил контракт с клубом «Ираклис», в котором провёл всего месяц и вернулся в «Веллингтон Феникс» из-за того, что греческая команда была лишена профессиональной лицензии и переведена в Дельта Этники.

В начале сезона 2012/13 Ник подписал контракт с «Перт Глори», забив свой первый гол в матче против «Ньюкасл Юнайтед Джетс» 3 ноября, второй гол забил в ворота «Уэстерн Сидней Уондерерс» 27 декабря 2012 года.

В конце сезона с Уордом и его одноклубниками Эваном Бергером, Дином Хеффернаном и Льюисом Итальяно были расторгнуты контракты. В сезоне 13/14 выступал за «Ньюкасл Юнайтед Джетс» как замена травмированному футболисту. В феврале 2015 года заключил контракт с «Уэстерн Сидней Уондерерс», проведя всего одну игру, и в конце сезона покинул клуб из-за травмы.

Международная карьера 
После удачного сезона в «Перт Глори» Уорд попал в расширенный состав сборной, был вызван на матч квалификации Кубка Азии против Бахрейна, внесён в заявку на матч как запасной игрок, но на поле так и не появился.

Достижения

Клубные 
 Победитель Национальной футбольной лиги: 2003/04
 Победитель Эй-лиги: 2008/09

Личные 
 Лучший молодой игрок Эй-лиги: 2005/06

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Перт Глори»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Игроки ФК «Веллингтон Феникс»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед Джетс»
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»